

Persone 
 Merk Sittich I von Ems zu Hohenems (1466-1533) – condottiero e mercenario austriaco
 Wolf Dietrich von Ems zu Hohenems (1507-1538) – nobile austriaco
 Jacob Hannibal von Ems zu Hohenems (1530-1587) – condottiero, diplomatico e mercenario austriaco
 Kaspar von Hohenems o Gaspare di Hohenems (1573-1640) – politico austriaco
 Marcus Sittikus von Hohenems (1574-1619) – arcivescovo austriaco

Storia 
 Von Ems zu Hohenems – famiglia nobiliare austriaca

Geografia

Austria 
 Hohenems – comune nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)